Köhli steht für:
 Köhli, schweizerdeutsch für Wirsing

Köhli ist der Familienname von:
 Hedi Köhli, verheiratete Hedi Leuenberger-Köhli (1907–1997), Schweizer Gewerkschafterin

Siehe auch:
 Kohli